Плоти́на — упразднённый в декабре 2019 года посёлок в Невьянском районе Свердловской области. В рамках муниципального устройства, посёлок входил в Невьянский городской округ.

Географическое положение 
Посёлок Плотина располагался к северу от Екатеринбурга, к югу от Нижнего Тагила и в 28 км к югу от районного центра — города Невьянска. Посёлок был расположен на северо-западном берегу Аятского озера, откуда вытекала река Аять, зарегулированная плотиной, отчего и пошло название поселения. 

Ближайшие населённые пункты: Шайдуриха, Пьянково, Кунара.

История 
В 1967 году на северо-западном берегу Аятского озера была построена охотничье-рыболовная база Свердловского областного общества рыбаков и охотников.

В октябре 2019 года был внесён законопроект об упразднении посёлка Плотина. Законом Свердловской области от 24 декабря 2019 года посёлок был упразднён.

Население 
Постоянного населения посёлок не имеет, однако есть несколько домов, в которых в летнее время проживают дачники.

Примечания

Литература 
 
 

Упразднённые населённые пункты Невьянского городского округа